Юниорс:
 «Юниорс» — австрийский футбольный клуб.
  — хоккейный клуб из Риги, существовавший в 1993—2000 годах.
 «Динамо-Юниорс» — хоккейный клуб из Риги, существовавший в 2009—2014 годах.
 «Диттон/Юниорс» — название футбольного клуба «Даугава-2» из Даугавпилса в 2003—2005 годах.

См. также